Ла Асунсион има више значења:

 Ла Асунсион (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Асунсион, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Асунсион (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Асунсион (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асунсион (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асунсион (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асунсион (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асунсион (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асунсион (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асунсион (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асунсион (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асунсион (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Асунсион (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Асунсион, Лас Финкас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Асунсион (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Асунсион (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асунсион (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Асунсион (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Асунсион (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Асунсион (Азала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Асунсион (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Асунсион (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Асунсион (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Асунсион (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Асунсион (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Асунсион (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асунсион (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асунсион (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асунсион (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асунсион (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику